Jim Jefferies (1893–1938) – amerykański baseballista
 Jim Jefferies (ur. 1950) – szkocki piłkarz i trener piłkarski
 Jim Jefferies (ur. 1977) – australijski komik

Zobacz też 
 Jim Jeffries